Ray Collins puede referirse a:

 Ray Bidwell Collins (1889-1965), actor estadounidense;
 Ray Collins (1936-), guionista de historietas y policía argentino;
 Ray Collins (1936-2012), músico de rock estadounidense.